Objektivism kan syfta på:

 Objektivism (Ayn Rand) – namnet författaren Ayn Rand gav sin egen filosofi
 Objektivism (kunskapsteori) – inom kunskapsteori en sorts realism,  motsatsen till subjektivism, psykologism och solipsism
 Värdeobjektivism – en metaetisk teori som hävdar att moraliska utsagor är genuina påståenden om faktaförhållanden